U 19, U19 oder U-19 steht für:

 U19, eine Altersklasse im Sport; siehe Klasseneinteilung im Sport
 U-19, Linie der Stadtbahn Stuttgart
 U 19, ein Runenstein aus Granit in Uppsala in Uppland in Schweden.
 Stinson U-19(A/B), Versionen der Stinson L-5 (US-Militärflugzeug Baujahr ab 1941, 1962 Umbenennung auf U-19)
 U-19 (auch S-51), Version der KW-Serie (Bj. 1939–1943) mit 203-mm-Haubitze M1931 (B-4), ein sowjetischer Panzer

U 19 bezeichnet mehrere U-Boote:
 SM U 19 (1913–1918), U-Boot der deutschen Kaiserlichen Marine
 U 19 (Kriegsmarine) (1936–1944), U-Boot der deutschen Kriegsmarine
 U 19 (Bundeswehr) (1973–1998), U-Boot der Deutschen Marine

U19